Camaná (stad), een stad in de provincie Camaná
Camaná (provincie), een provincie van Peru
Camaná (district), de hoofdplaats van de provincie Camaná